Юрий Николаевич Выставкин — советский баскетболист.

Карьера 
Сын Н. И. Выставкина — заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона СССР (молот, ядро).

В 1959 году становится победителем Универсиады в Турине.

Неоднократно становился призёром чемпионатов СССР в составе киевского Строителя.

По окончании карьеры — телекомментатор и журналист, специализировался на баскетбольной тематике.

Примечания

Ссылки 
 Хроника
 

Баскетболисты СССР
Игроки БК «Будивельник»
Игроки сборной СССР по баскетболу